Koszykówka na 1. Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych – turniej mężczyzn rozegrany w Rzymie, który był organizowane przez CISM dla sportowców-żołnierzy podczas światowych igrzyskach wojskowych we wrześniu 1995 roku. 
Złoty medal zdobyli reprezentanci Rosji, którzy w finale pokonali drużynę USA 113-72.

Uczestnicy 
W turnieju koszykówki wystartowało 11 męskich reprezentacji narodowych.

Medaliści

System rozgrywek

Faza grupowa 
Drużyny uczestniczące w rozgrywkach zostały podzielone na dwie grupy. Każda drużyna grała ze wszystkimi innymi drużynami w grupie tzw systemem kołowym (tj. każdy z każdym, po jednym meczu). Do fazy półfinałowej awansowały 2 najlepsze drużyny z każdej z grup, które rywalizowały o medale. Zwycięzca meczu otrzymywał 2 punkty, natomiast przegrany 1 punkt. O kolejności w grupie decydowały zdobyte punkty. W przypadku równej ilości punktów o miejscu w grupie decydował bilans - różnica punktowa (stosunek koszy), ostatecznie bezpośredni mecz.

Faza pucharowa 
W fazie finałowej obowiązywał system pucharowy. Rywalizacja toczyła się wg schematu (A1-B2, B1-A2 czyli zwycięzcy grup, grali z zespołami z drugich miejsc. Zwycięzcy meczów półfinałowych grali w finale o mistrzostwo igrzysk wojskowych, a pokonani o medal brązowy. Pozostałe zespoły po zakończonej rundzie zasadniczej rozegrały tzw mecze pocieszenia i tak; trzecia drużyna z każdej z grupy grał mecz o miejsce 5., czwarte drużyny o pozycję 7. itd.

Faza grupowa 
 Legenda
{| class="wikitable" align="center" "background:gold;" cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="font-size:80%;border:1px solid #999999;border-collapse:collapse"
|-
| style="width:2em" bgcolor="#ccffcc" |  || Awans do fazy pucharowej  
| style="width:2em" bgcolor="#F5FAFF" |  || Mecze o miejsce 5, 7, 9.  
|}

Grupa A 

 Wyniki

Grupa B 

 Wyniki

Faza pucharowa

Mecz o 9. miejsce 
Wynik:

Mecz o 7. miejsce 
Wynik:

Mecz o 5. miejsce 
Wynik:

Półfinały 
Rywalizacja w półfinałach toczyła się wg schematu A1-B2, B1-A2 czyli zwycięzcy grup, grali z zespołami z drugich miejsc. Zwycięzcy meczów półfinałowych grali w finale o mistrzostwo igrzysk wojskowych, a pokonani o medal brązowy.
 Drabinka pucharowa

Mecz o 3. miejsce 
{| width=42%
! align=left style="color:#000000; background:#FFDAB9;"|Wynik:
|}

Finał 
{| width=42%
! align=left style="color:#000000; background:#F7F6A8;"|Wynik:
|}

Klasyfikacja końcowa 

Źródło:

Zobacz też 
 Koszykówka na światowych wojskowych igrzyskach sportowych
 Medaliści światowych wojskowych igrzysk sportowych w koszykówce
 Polscy medaliści letnich igrzysk wojskowych
 Światowe wojskowe igrzyska sportowe

Przypisy

Bibliografia 
 
 

1995 w koszykówce
Dyscypliny rozgrywane na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 1995
Koszykówka na światowych wojskowych igrzyskach sportowych
Koszykówka we Włoszech